Przedstawicielstwo Konsularne RP w Jekaterinodarze (Польское консульское представительство в Екатеринодаре) – polska placówka konsularna działająca w latach 1919–1920 w Jekaterinodarze, obecnie Krasnodar, w Rosji, podlegające konsulatowi RP w Noworosyjsku.

Kierownicy urzędu 
 1919-1920 – Kazimierz Raczyński, agent konsularny

Siedziba 
Mieściła się w budynku „Ogniska Polskiego” przy ul. Nowej 75 (ул. Новая), obecnie ul. S.M. Budennowo (ул. им. С.М. Будённого) róg ul. Raszpilewskoj (угол ул. Рашпилевской) (1919).

Przypisy 

Krasnodar
Stosunki polsko-rosyjskie
Jekaterinodar